Martin Johansson (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1975-1976 || Skellefteå AIK || Elitserien ||35 ||6 ||10 ||16 ||28 || || || || || 
|- 
|1976-1977 || Skellefteå AIK || Elitserien ||21 ||3 ||5 ||8 ||10 || || || || ||
|-
|1977-1978 || Skellefteå AIK || Elitserien ||33 ||1 ||6 ||7 ||12 || || || || ||
|- 
|1978-1979 || Skellefteå AIK || Elitserien ||35 ||1 ||8 ||9 ||14 || || || || ||
|-
|1979-1980 || Skellefteå AIK || Elitserien ||25 ||4 ||3 ||7 ||4 || || || || ||
|- 
|1980-1981 || Skellefteå AIK || Elitserien ||31 ||2 ||2 ||4 ||14 || || || || ||
|-
|1981-1982 || Skellefteå AIK || Elitserien ||29 ||2 ||4 ||6 ||8 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1949
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Défenseur de hockey sur glace